Vanessa Phillips Women’s Tournament 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Эйлате, Израиль, с 28 января по 3 февраля.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Юлия Путинцева (№ 122 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элина Свитолина выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.
 Марта Сироткина уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Алла Кудрявцева выигрывает 2-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.
 Элина Свитолина выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Vanessa Phillips Women's Tournament
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Израиль
Теннис
Январь 2013 года
Февраль 2013 года
2013